El municipio de Lakeside (en inglés: Lakeside Township) es un municipio ubicado en el condado de Aitkin en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 463 habitantes y una densidad poblacional de 4,86 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lakeside se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 95.33 km², de la cual 75,07 km² corresponden a tierra firme y (21,26 %) 20,27 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 463 personas residiendo en el municipio de Lakeside. La densidad de población era de 4,86 hab./km². De los 463 habitantes, el municipio de Lakeside estaba compuesto por el 98,92 % blancos, el 0,86 % eran amerindios y el 0,22 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,22 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Aitkin